În fonetică, consoana fricativă palatală sonoră este un sunet care apare în unele limbi vorbite. Simbolul său fonetic este , deși nu are nici o legătură cu aceeași literă din ortografia franceză.

Perechea surdă a acestui sunet este consoana fricativă palatală surdă , care însă nu apare în limba română.

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Fricativă palatală sonoră, Consoană